Сергушкино — название населённых пунктов в России:

 Сергушкино — село в Северном районе Оренбургской области.
 Сергушкино — деревня в Звениговском районе Марий Эл.